

Personnalités 
 Brady Udall (1971-), écrivain américain.
 Mark Udall (1958-), sénateur du Colorado depuis 2009.
 Mo Udall (1922–1998), Ancien Représentant de l'Arizona.
 Nicholas Udall (1504-1556), dramaturge anglais.
 Stewart Lee Udall (1920-2010), Ancien Secrétaire à l'Intérieur des États-Unis.
 Tom Udall (1948-), sénateur du Nouveau-Mexique depuis 2009.

Toponymie 

 Udall, ville située dans le comté de Cowley, dans l’État du Kansas.

Homonymie de patronyme